Elasticha Duby, 1830 : un genre d'algues brunes de la famille des Chordariaceae. 
 Elasticha Treitschke, 1833 : un genre de papillons de la famille des Elachistidae.